L’Union des Églises évangéliques (en allemand : Union Evangelischer Kirchen ou UEK) est une organisation regroupant 12 églises réformées et églises protestantes unies d’Allemagne. Elles sont toutes membres de l’Église évangélique en Allemagne (EKD).

Églises membres 
 Église régionale évangélique d'Anhalt (Evangelische Landeskirche Anhalts), église unie.
 Église évangélique du Pays de Bade (Evangelische Landeskirche in Baden), église unie.
 Église évangélique Berlin - Brandebourg - Haute Lusace silésienne (Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz), église unie.
 Église évangélique de Brême (Bremische evangelische Kirche), église unie.
 Église évangélique en Hesse et Nassau (Evangelische Kirche in Hessen und Nassau), église unie.
 Église évangélique de Hesse électorale-Waldeck (Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck), église unie.
 Église du pays de Lippe (Lippische Landeskirche), église réformée.
 Église évangélique en Allemagne centrale (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland), église unie.
 Église évangélique protestante du Palatinat (église regionale protestante) (Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)), église unie.
 Église évangélique en Rhénanie (Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR)), église unie.
 Église évangélique de Westphalie (Evangelische Kirche von Westfalen), église unie.
 Église évangélique réformée (Allemagne) (Evangelisch-reformierte Kirche (Landeskirche)), église réformée.

Ont un statut d’invité :
 Église évangélique luthérienne en Oldenburg (Evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg), église luthérienne.
 Église évangélique luthérienne en Wurtemberg (Evangelische Landeskirche in Württemberg), église luthérienne.
 Église évangélique-luthérienne en Allemagne du Nord (Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland)
 Reformierter Bund

Historique 
L’UEK a été fondée le , elle est héritière de l’ancienne Église évangélique de l'Union (Evangelische Kirche der Union, EKU). Le siège de l’organisation était à Berlin, mais pour des raisons structurelles, il a été déplacé à Hanovre au siège régional de l’Église évangélique d’Allemagne (EKD).

Liens externes 
 Site officiel